Franciaország
Pont-Saint-Martin, település Loire-Atlantique megyében

 Olaszország
Pont-Saint-Martin, Valle d’Aosta régiójának egy községe